Juvonen lautet der Familienname folgender Personen:

 Arja Juvonen (* 1967), eine finnische Politikerin
 Helvi Juvonen (1919–1959), ein finnischer Autor
 Nancy Juvonen (* 1967), US-amerikanische Film- und Fernsehproduzentin